Mariani puede referirse a:

Lugares
Mariani, localidad de la India en el estado de Assam.

Personas
Amos Mariani, futbolista y director técnico italiano; 
Angelo Mariani, químico ítalo-francés;
Angelo Mariani, director de orquesta y compositor italiano;
Camillo Mariani, escultor italiano;
Carolina Mariani, yudoca argentina;
Edoardo Mariani, futbolista italiano;
Enrique José Mariani, violinista y director de orquesta argentino;
Felice Mariani, yudoca italiano;
María Isabel Chorobik de Mariani, activista de derechos humanos argentina;
Roberto Mariani, director técnico de fútbol argentino;
Roberto Mariani, escritor de Argentina.
Chicha Mariani , activista argentina, por los derechos humanos.

Otros
Vin Mariani, bebida creada por Angelo Mariani.